Adormidera es el nombre vulgar de las siguientes plantas:

 En Cuba, las fabáceas del género Desmanthus.
 En Ecuador, la apocinácea Rhabdadenia biflora.
 En España, la papaverácea Glaucium flavum.
 En España, la papaverácea Papaver somniferum.
 En España, la solanácea Hyoscyamus albus.
 En México, la papaverácea Argemone mexicana.
 En Puerto Rico, la fabácea Senna atomaria.
 En Venezuela, la fabácea Mimosa pudica.